Tubastraea är ett släkte av koralldjur. Tubastraea ingår i familjen Dendrophylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Tubastraea